Le Vulcânicos Futebol Clube est un club capverdien de football basé à São Filipe, sur l'île de Fogo. Avec huit titres de champion de Fogo, c'est le second club le plus performant de l'île, derrière l'Associação Académica do Fogo. Il atteint la finale du Campeonato Nacional lors de la saison 1999.

Histoire 

Le club compte à son palmarès huit titres de champion de l'île de Fogo.

Palmarès 
 Championnat du Cap-Vert :
 Finaliste en 1999

 Championnat de l'île de Fogo de football (9) :
 Vainqueur en 1994, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007, 2009, 2011 et 2016

 Coupe de Fogo (1) :
 Vainqueur en 2011
 2011

Bilan saison par saison

Competition national (étage de groupe)

Competition regional

Références et liens

Références

Liens externes 
 Vulcânicos sur le Facebook 
  sur le site leballonrond

Fogo (Cap-Vert)
Club de football au Cap-Vert
Club de football fondé en 1953